Miejscowości w USA:
 Horseshoe Bend – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Horseshoe Bend – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Boise
 Horseshoe Bend – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Parker